Kvarnerska rivijera međunarodni je omladinski nogometni turnir za igrače do 19 godina, kojega HNK Rijeka organizira od 1953. svake godine u mjesecu lipnju.  Najstariji je nogometni turnir u Hrvatskoj i treći najstariji omladinski turnir u Europi.

Na turniru u pravilu sudjeluje 16 momčadi iz cijelog svijeta. Pravo nastupa na turniru imaju igrači koji su do 1. siječnja tekuće godine navršili 19 godina, uz mogućnost nastupa trojice igrača starijih do godinu dana.

Pobjednici turnira

Pobjednici po godinama

Zbirna tablica pobjednika

Poveznice 
 HNK Rijeka 
 Memorijal Pero Radaković

Izvori

Međunarodna klupska nogometna natjecanja
HNK Rijeka
Nogometni turniri u Hrvatskoj
Nogometna natjecanja u Hrvatskoj za mlađe kategorije
Šport u Rijeci